Em 2012–13 no futebol português, o FC Porto venceu a Supertaça Cândido de Oliveira e o campeonato. A Taça da Liga foi ganha pela primeira vez pelo Braga e a Taça de Portugal voou para Guimarães.

Títulos 
 Primeira Liga – FC Porto
 Segunda Liga – Belenenses
 Taça de Portugal – Vitória de Guimarães
 Taça da Liga – Braga
 Supertaça Cândido de Oliveira – FC Porto

Classificações

Primeira Liga

Segunda Liga 

Futebol de 2012 em Portugal
Futebol de 2013 em Portugal
2012–13